De Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding, het OIV (Franse afkorting van L'Organisation internationale de la Vigne et du Vin), is een wetenschappelijke en technische internationale organisatie op het gebied van wijnbouw en wijngerelateerde producten, zoals de wijn zelf, dranken op basis van wijn, druiven, en rozijnen. 
De organisatie is in Parijs op 3 april 2001 tot stand gekomen. Op 1 januari 2004 is dit verdrag in werking getreden. 

De vroegste voorloper van het OIV waren de internationale conferenties naar aanleiding van de Phylloxera epidemie in de 19e eeuw. Het eerste congres vond plaats in Montpellier van 26 tot 30 oktober 1874. Het idee om een internationale organisatie op te richten kwam er op 29 november 1924 die toen door 8 landen werden ondertekend als Office internationale du vin. In 1958 werd zij omgedoopt tot Office international de la vigne et du vin welke dus in 2001 werd omgezet in de huidige vorm.

Doel 
De leden wijzen op mogelijke maatregelen aangaande producenten, consumenten en overige belanghebbenden in de wijnsector
Andere (internationale) organisaties bijstaan
Bijdragen en mogelijk vaststellen van internationale praktijken en normen om zo te komen tot betere verwerkings- en afzetvoorwaarden voor wijnbouwproducten alsmede het behartigen van de belangen van de consument.

Leden 
Inmiddels is ook de Europese Gemeenschap tot het OIV toegetreden.
Per 3 april 2006 heeft de OIV 44 landen als lid. Niet toegetreden zijn de Europese lidstaten het Verenigd Koninkrijk, Polen, Denemarken, Litouwen, Letland en Estland.

Zie ook 
 Wijnbouwzones in Europa
 Vitis International Variety Catalogue

Externe link 
    International Organisation of Vine and Wine

Wijnbouw
Internationale organisatie